

Geografia 
 Regno Unito
 Buckland – parrocchia civile del Buckinghamshire
 Buckland – parrocchia civile del Gloucestershire
 Buckland – parrocchia civile dell'Hertfordshire
 Buckland – parrocchia civile dell'Oxfordshire
 Buckland – parrocchia civile del Surrey
 Stati Uniti d'America
 Buckland – città del Borough di Northwest Arctic, Alaska
 Buckland – comune della contea di Franklin, Massachusetts
 Buckland – villaggio della contea di Auglaize, Ohio

Persone 
 George Buckland – giocatore di lacrosse britannico
 Jonny Buckland – chitarrista britannico
 Marc Buckland – regista e produttore televisivo statunitense
 Raymond Buckland – saggista britannico
 Warwick Buckland – regista, attore e sceneggiatore britannico
 Wilfred Buckland – scenografo statunitense
 William Buckland – geologo britannico

Altro
 Ted Buckland – personaggio della serie televisiva Scrubs - Medici ai primi ferri